Кропивнянська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Кропивнянська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Кропивнянська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Кропивнянська сільська рада — Житомирська область, Новоград-Волинська міська рада
 Кропивнянська сільська рада — Київська область, Іванківський район
 Кропивнянська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район